2,3-Methylenedioxyamphetamine (2,3-MDA) o ORTHO-MDA es un derivado de anfetamina que se menciona en PIHKAL como un fármaco estimulante bastante potente, y de larga duración, pero con pocos o ninguno de los efectos entactogénicos asociados con su isómero estructural más conocido MDA.

Referencias

Enlaces externos 
 

 MDA Entrada en PiHKAL
 MDA Entrada en PiHKAL • info

Benzodioxoles
Estimulantes de tipo anfetamínico